Un travailleur est une personne effectuant un travail ;
 Les travailleurs sont des oiseaux de la famille des Ploceidae ;
 Le Travailleur est un groupe maoïste issu d'une scission du Parti communiste marxiste-léniniste de France ;
 Le Travailleur est un aviso de la marine nationale française à la fin du  ;
 Le Travailleur est le titre de deux anciens journaux francophones de Nouvelle-Angleterre :
 l'un publié de 1874 à 1892,
 l'autre publié de 1931 à 1978.